Trihidroksiflavon se može odnositi na:

 Apigenin (5,7,4'-trihidroksiflavon)
 Baikalein (5,6,7-trihidroksiflavon)
 Norvogonin (5,7,8-trihidroksiflavon)
 Galangin (3,5,7-trihidroksiflavon)
 7,8,3'-Trihidroksiflavon